Tilga (Elva), een plaats in Estland, gemeente Elva
 Tilga (Hiiumaa), een plaats in Estland, gemeente Hiiumaa